Зубцов — имя собственное; встречается в виде фамилий и топонимов, имеет женскую форму Зубцова.

Топонимы 
 Зубцов — город в России, административный центр Зубцовского района Тверской области.
 Зубцов — железнодорожная станция московской железной дороги.

Персоналии 
 Зубцов, Александр Егорович (1926—1998) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза.  
 Зубцов, Владимир Яковлевич (более известен под фамилией Зазубрин; 1895—1937) — русский писатель, сценарист и редактор, очеркист.
 Зубцов, Евгений Никитович (1920—1986) — украинский советский композитор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР.

 Зубцова, Галина Витальевна (род. 1971) — советская и российская футболистка.

См. также 
 Зубцово